Ojén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ojén (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Ojén (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar